Вулиця Назарія Яремчука (Дніпро)
 Вулиця Назарія Яремчука (Київ)
 Вулиця Назарія Яремчука (Тернопіль)
Вулиця Назарія Яремчука (Хмельницький)
 Вулиця Назарія Яремчука (Чортків)
 Вулиця Назарія Яремчука (Шепетівка)